Sugiyama kan som auktorsförkortning betyda:

 Hitoshi Sugiyama
 Tadashi Sugiyama

Robotskapade auktorsförkortningar